In Absentia – album zespołu Porcupine Tree
 In Absentia – animacja braci Quay

Zobacz też 
 Absentia